Чарльз Маклин:
 Маклин, Чарльз (1690—1797) — британский актёр и драматург.
 Маклин, Чарльз (род. 1946) — британский писатель.